Цет Хёглунд (; 29 апреля 1884, Гётеборг — 13 августа 1956, Стокгольм) — один из ключевых деятелей шведского коммунистического движения, антимилитарист, журналист, писатель, председатель Компартии Швеции в 1919—1924 годах, мэр Стокгольма в 1940—1950 годах.

Начало политической деятельности 
Цет Хёглунд рос в Гётеборге в семье нижнего среднего класса. Его отец — Карл Хёглунд — работал в кожевенной лавке, а затем стал сапожником. Цет был младшим из десяти детей — единственным из них мальчиком. Его родители были очень религиозны, однако не любили церковную иерархию. Цет затем стал атеистом.

Учась в средней школе Цет начал воспринимать себя, как социалиста, и вместо школьных книг читал работы немецких социалистов — Карла Маркса, Фердинанда Лассаля, Вильгельма Либкнехта, а также шведских социал-демократов — Акселя Даниэльссона и Яльмара Брантинга. Кроме того, Цет увлекался Ницше и Августом Стриндбергом.

Закончив в 1902 году среднюю школу, он вскоре получил стажировку в ежедневной газете «Göteborgs Posten». Затем Цет начинает изучать историю, политические науки и литературу в Гётеборгском университете. Там он встречается с Фредриком Стрёмом, также радикальным социалистом. Они стали очень близкими друзьями на всю жизнь.

Хеглунд и Стрем были приглашены произнести речь на первомайской демонстрации 1903 года, устроенную Социал-демократической партией, с требованием 8-часового рабочего дня. Хеглунд начал выступление и был поддержан Стремом, который неожиданно стал агитировать за 6-часовую рабочую неделю и даже обещал 4-часовую рабочую неделю в социалистическом будущем.

В Париже 

Летом 1903 года Хёглунд и Стрем решают отправиться в Париж. Им была интересна родина Великой французской революции и город, в котором жили и боролись их герои — Марат, Дантон, Сен-Жюст.

В Париже они посетили несколько социалистических митингов, на одном из которых Жан Жорес выступал перед 4-тысячной толпой. Они написали несколько текстов об увиденном, и отправили некоторые из них в Швецию, где их напечатали в различных газетах. Однажды у почтового отделения Фредрик Стрем заметил наблюдение за ними французской полиции.

У них было очень мало денег — они хотели скромно жить в Париже, не тратя много денег на еду. С приходом зимы их положение усложнилось. Вопреки их надеждам пробыть в Париже большее количество времени, они вынуждены были возвращаться в Швецию. У них не было денег на поездку домой, но две сестры Цета — Ада и Элиса — отправили им деньги, и они вернулись домой к концу декабря 1903 года.

Антимилитаризм 
В 1904 году Хеглунд вступил в шведскую социал-демократическую партию и стал одним из лидеров её молодёжного крыла. Он написал статью под названием «Let Us Make Swedish Social Democracy the Strongest in the World» («Давайте сделаем шведскую социал-демократию сильнейшей в мире»). В 1905 году выступал в поддержку права Норвегии на самоопределение и независимость от Швеции. Когда шведская буржуазия заявила, что готова подавить Норвегию силой, Цет Хеглунд написал манифест «Ned med vapnen!» («Поднимемся с оружием!»), в котором говорил, что если шведские рабочие стали бы силой для войны с Норвегии, то они вместо этого могут повернуть оружие против шведского правящего класса. Война тогда была предотвращена, и Норвегия получила независимость. Результатом же антивоенной агитации Хеглунда стали его арест и шесть месяцев в тюрьме — до декабря 1906 года. Карл Либкнехт описал Хеглунда как героя в своей книге «Милитаризм и антимилитаризм».

В своей статье «О праве наций на самоопределение» Владимир Ленин, касаясь вопроса отделения Норвегии от Швеции, писал:
«Тесный союз норвежских и шведских рабочих, их полная товарищеская классовая солидарность выигрывала от этого признания шведскими рабочими права норвежцев на отделение. … Шведские рабочие доказали, что через все перипетии буржуазной политики … они сумеют сохранить и отстоять полное равноправие и классовую солидарность рабочих обеих наций в борьбе и против шведской, и против норвежской буржуазии».
В ноябре 1912 года Хёглунд вместе со своими товарищами — Яльмаром Брантингом и Туре Нерманом — посетил чрезвычайный конгресс Второго интернационала в Базеле. Чрезвычайная встреча была вызвана начавшейся в октябре на Балканах войной, что отразилось в «Базельском манифесте», принятом на конгрессе, в котором говорилось о необходимости интернациональными усилиями рабочего класса вести борьбу с надвигающейся мировой войной.
Вместе с Фредриком Стрёмом и Ханнесом Скёльдом Хеглундом был написан антивоенный манифест «Det befästa fattighuset» («Крепость — богадельня»). Манифест описывал Швецию, как вооружённую крепость и в то же время богадельню — где люди были жалки, а правящий класс тратил все ресурсы на военные нужды. «Ни одной кроны, ни одного эре на войну!» — был слоган манифеста.

Первая мировая война и Циммервальд 
В 1914 году Хёглунд получил место в Нижней палате Риксдага, где он вел пропаганду социализма, против капитализма, войны и шведской монархии. Речи Хёглунда были настолько провокационными, что вызвали возмущение лидера социал-демократической партии Брантинга.

После начала мировой войны Хеглунд и Нерман были представителями шведско-норвежской делегации на конференции представителей левого крыла II Интернационала в Циммервальде в 1915 году. На конференции, объединившей интернационалистов и противников войны, произошло сближение молодых шведских социал-демократов с большевистской фракцией. На конференции Хеглунд и Нерман встречались с Лениным, Зиновьевым, Радеком и Троцким.

Несмотря на то, что Швеция придерживалась нейтралитета в период войны, за антивоенную пропаганду Хеглунд был арестован и посажен в тюрьму. Во время отбывания срока в королевской тюрьме «Лонгхольмен» в Стокгольме родилась его вторая дочь.

В апреле 1917 года Ленин и другие русские социал-демократы посетили Стокгольм по пути из эмиграции в Россию. Ленин встречался с Отто Гримлундом, Туре Нерманом, Фредриком Стремом и Карлом Линдхагеном. Также Ленин пытался посетить королевскую тюрьму для встречи с Хёглундом, однако ему это не удалось, и он написал Хёглунду телеграмму с пожеланием ему сил и надеждой на скорую встречу.

Хёглунд был освобождён из тюрьмы 6 мая 1917 года после 13 месяцев заключения. В первые дни после своего освобождения Хёглунд участвовал в многотысячном митинге в парке Стокгольма. Он произнёс речь, в которой говорил о мире, социализме и революции. Из России Цет получил телеграмму со словами:
«В дни вашего освобождения из тюрьмы ЦК РСДРП приветствует вашу стойкость борца против империалистической войны и искреннего сторонника Третьего интернационала».

Рождение Шведской компартии 

Хёглунд был одним из лидеров левого крыла социал-демократической партии, оппозиционного тогдашнему руководству партии во главе с Яльмаром Брантингом. В 1917 году он и его сторонники были исключены из социал-демократической партии, и сформировали Левую социал-демократическую партию Швеции (ЛСДП), вскоре сменившую название на Коммунистическую партию Швеции.

В 1916 году левые социал-демократы начали издавать собственную газету «Politiken», в которой публиковали тексты Ленина, Зиновьев, Бухарина, Радека и других. Бухарин и Радек, проводившие в период войны много времени в нейтральной Швеции, оказали большое влияние на развитие и становление шведской социалистической левой.

В декабре 1917 года Хеглунд и Чильбум отправились в Петроград. Там они встречались с Лениным, были приглашены произнести речь на 10-тысячном митинге — их переводчиком была Александра Коллонтай, много времени прожившая в Швеции и близко знавшая шведских левых социалистов. Хеглунд оставался в советской России до весны 1918 года. Он путешествовал по стране, встречался со многими большевистскими лидерами. О своей поездке Хеглунд написал большой текст для «Politiken». Во время возвращения в Швецию он заехал к товарищам в Финляндию, где в это время шла гражданская война, завершившаяся в итоге победой белых.

На первом конгрессе Коминтерна в марте 1919 года левых социал-демократов представлял Отто Гримлунд. Хеглунд убеждал тогда членов ЛСДП о необходимости вступления в Коминтерн. На третьем конгрессе 1921 года партию представляли Хеглунд, Стрем и Хинке Бергегрен. Хеглунд боролся в рядах ЛСДП за принятие «Двадцать одного условия» членства в Коминтерне. Одни члены партии, не согласные с Условиями, вышли из неё, в то время, как другие, включая Карла Линдхагена, были исключены.

Исключение из компартии 
В 1922 году Хеглунд был избран в Исполком Коминтерна. В 1923 году поместил в центральном органе шведской компартии «Politiken» статью, в которой старался доказать, что можно быть коммунистом и вместе с тем религиозно-верующим человеком. Чтобы быть членом коммунистической партии, по мнению Хеглунда, достаточно разделять её программу и подчиняться её организационному уставу: «религиозное сознание и революционная политика вовсе не исключают друг друга». «Компартия требует от каждого своего члена марксистского миросозерцания. Мы же требуем лишь, чтобы каждый сочлен принимал участие в революционной борьбе с капитализмом за социалистическую организацию общества. Все дело в практической борьбе, а не в философских или религиозных мировоззрениях». Разногласия касались, кроме религиозных вопросов, также тактики «единого фронта». На 5-м конгрессе Коминтерна большинство делегации шведской компартии составили сторонники Хеглунда, и он продолжал оставаться членов ИККИ. Однако в следующем, 1924, году Хеглунда вывели из состава ИККИ и исключили из компартии.

В 1926 году Хеглунд вернулся в Социал-демократическую партию Швеции, где был лидером радикального левого крыла. В 1940—1950 годах занимал пост мэра Стокгольма. Всю свою жизнь он продолжал считать себя коммунистом, выступал против сталинизма, защищал Троцкого, несмотря на то, что никогда не входил в число сторонников Левой оппозиции. Хеглунд писал:
«Ставить знак равенства между Сталиным и Советским Союзом — значит употреблять тот метод, который используют нацисты, чтобы идентифицировать Гитлера с немецким народом. Этот метод не имеет ничего общего с социалистическим мировоззрением и скорее наносит СССР вред, чем пользу».
«Замалчивать, если не открыто восхвалять постыдные преступления против социалистической морали или одобрять бесстыдное поведение палачей и даже перенимать те методы, с помощью которых была подавлена оппозиция. Все это равносильно участию в надругательстве над социалистическим учением, в проституировании его, за что прежде всего несет ответственность Сталин. Социализм для нас — нечто большее, чем развитие промышленности в Советском Союзе. Для нас — это мироощущение и моральное кредо. Мы не намерены заглушать голос собственной совести только потому, что наша позиция раздражает Сталина и его нахлебников».

Библиография 
 Höglund, Zeth. Glory Days, 1900—1911. (autobiography vol. 1.) — Stockholm: Tidens förlag, 1951.
 Höglund, Zeth. From Branting to Lenin, 1912—1916. (autobiography vol. 2.) — Stockholm: Tidens förlag, 1953.
 Höglund, Zeth. The Revolutionary Years, 1917—1921. (autobiography vol. 3.) — Stockholm: Tidens förlag, 1956.

Примечания 

Коммунисты Швеции
Хёглунд, Цет
Члены Исполкома Коминтерна
Мэры Стокгольма
Антивоенные активисты Швеции
Писатели по алфавиту
Писатели Швеции
Мемуаристы Швеции
Публицисты Швеции
Похороненные на кладбище Скугсчюркогорден
Выпускники Гётеборгского университета